Agrigento har flere betydninger:

 Agrigento (provins) – italiensk provins
 Agrigento (by) – hovedby i provinsen